Detta är en lista över sjöar i Norrtälje kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Norrtälje kommun.

Lista

Norrtälje kommun
 Lista